Ґоґоладзе Володимир Омарович (18 серпня 1966, Тбілісі, Грузинська РСР) — грузинський радянський гімнаст, олімпійський чемпіон 1988 року, заслужений майстер спорту.
 Коба Ґоґоладзе — грузинський спортсмен, учасник Грузія на літніх Олімпійських іграх 1996

Грузинські прізвища